Az Gyilkos számok első évadának első részét 2005. január 23-án vetítették. Csak 13 epizódból állt (azaz egy fél évadnyi rész készült el). Az évad epizódjai arról szólnak, miképp alakul ki az együttműködés az FBI és az egyetemen dolgozó tudósok között. A matematikus Charles Epps, akit Larry Fleinhardt és Amita Ramanuran inspirál, bűnügyek megoldásában segít bátyjának, Don Eppesnek és csapatának (Terry Lake, David Sinclair). A sorozat fontos szereplője Alan Eppes, Don és Charlie édesapja, aki a maga módján segíti az annyira különböző gyerekeit.



Források 
 http://www.imdb.com/title/tt0433309/episodes#season-1

Televíziós sorozatok epizódlistái
 01